Breznička ist der Name zweier Gemeinden in der Slowakei:
 Breznička (Poltár) im Okres Poltár
 Breznička (Stropkov) im Okres Stropkov